Stellothyriella är ett släkte av svampar. Stellothyriella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stellothyriella